Vlad Țepeș bezeichnet folgende Personen:

 Vlad III. Drăculea (um 1431–1476/1477), walachischer Fürst

Vlad Țepeș ist der Name folgender Orte in Rumänien:
 Vlad Țepeș (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași
 Vlad Țepeș (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu